Las reacciones a la invasión rusa de Ucrania de 2022 puede referirse a:
 Reacciones gubernamentales e intergubernamentales a la invasión rusa de Ucrania;
 Reacciones en la Unión Europea a la invasión rusa de Ucrania;
 Reacciones no gubernamentales a la invasión rusa de Ucrania.